Aimaq ist

die Alternativbezeichnung der in Zentral-Afghanistan lebenden Aimaken und
der Name ihrer Sprache, siehe Aimaq (Sprache)